Itapuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itororó (ort), Bahia, 
 Itapuí (ort), São Paulo, 
 Itapuí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar